Agathe Quiniou (née en 2000), joueuse française de handball.
 Brieuc Quiniou, un acteur français.
 Corentine Quiniou, une pilote automobile professionnelle française.
 Christophe Donner, né Christophe Quiniou à Paris le , un écrivain, journaliste, critique littéraire et cinéaste français.
 Étienne Quiniou, joueur français de rugby à XV.
 Joël Quiniou, un ancien arbitre international français de football.

Patronyme breton